Pompiliu est un prénom pouvant désigner :

Prénom
 (1901-1946), critique littéraire roumain
Pompiliu Dascălu (né en 1962), joueur et entraîneur roumain de volley-ball
Pompiliu Eliade (1869-1914), historien littéraire roumain
Pompiliu Stoica (né en 1976), joueur roumain de football
 (1910-1942), typographe et communiste roumaine

Voir aussi
Nautilus Pompilius, groupe rock russe

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom roumain